Picton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Picton (Nieuw-Zeeland), een plaats op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland
 Picton (North Yorkshire), een landgoed en civil parish in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Picton, een eiland in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika

Personen met de achternaam Picton 
 James Allanson Picton (1832-1910), een Britse dominee, schrijver en politicus